Bilologická pravidla souvisí s biologii a chováním organismů. Jsou založena na pozorováních. Patří mezi ně:

 Allenovo pravidlo
 Bergmannovo pravidlo
 Fosterovo pravidlo — zabývá vznikem zakrslých forem živočichů na izolovaných místech
 Glogerovo pravidlo
 Hesseho pravidlo — teplokrevní živočichové žijící ve vyšších zeměpisných šířkách a nadmořských výškách mají oproti druhům z teplejších oblastí větší srdce
 Liebigův zákon minima
 Pravidlo hlubokomořského gigantismu

Reference 

Biologie